«Нит» — бывший валлийский футбольный клуб, представлявший город Нит (из города-графства Нит-Порт-Толбот). Выступал в премьер-лиге Уэльса. Основан в 2005 году, путём слияния Нит ФК и Скивин Атлетик. Домашние матчи проводил на стадионе «Гнол», который вмещает 6000 зрителей. Расформирован в 2012 году.

История выступлений

Достижения 
 Первая лига Уэльса
 2006/07

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Уэльса